Treviso (provincie), een Italiaanse provincie
Treviso (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie
Treviso Bresciano, een gemeente in de Italiaanse provincie Brescia
Treviso FBC, een voetbalclub uit de stad Treviso
Treviso (Santa Catarina), een gemeente in Brazilië